Алексе́й Козло́вский:
 Козловский, Алексей Иванович (1932—1996) — Герой Социалистического Труда (1974).
 Козловский, Алексей Семёнович (1707—1776) — обер-прокурор Синода в 1758—1763 гг.
 Козловский, Алексей Фёдорович (1905—1977) — советский композитор и дирижёр.